Tina Ferreira é uma atriz brasileira.

Carreira
Telenovelas
1997/98 Canoa do Bagre - Marilena
1995/96 Tocaia Grande - Ana
1991/92 Felicidade - Cecília
1985/86 Uma Esperança no Ar - ?
Minisséries
1988 O Primo Basílio - ?
1984 Marquesa de Santos - Narcisa Cândida

Atrizes do Brasil